Pansa de Corint

 Geografia
 Corint, ciutat del Peloponès a Grècia.
 Istme de Corint
 Onomàstica
 Corint, fundador mitològic de la ciutat de Corint.

Vegeu també 
 Corinth